Жовнир — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Жовнир, Кирилл Андреевич (род. 1997) — украинский хоккеист.
 Жовнир, Ольга Богдановна (род. 1989) — украинская фехтовальщица (саблистка). 
 Таран-Жовнир, Юрий Николаевич (1927—2003) — советский учёный, заслуженный деятель науки Украины, выдающийся учёный в области физического металловедения.